Імена процесорів з однаковим кольором належать до того ж ядра.

Виноски

Див. також 
 AMD
 Intel
 Список мікропроцесорів AMD
 Список мікропроцесорів Intel
 Порівняння процесорів Intel
 Порівняння графічних процесорів NVIDIA
 Порівняння графічних процесорів ATI
 Порівняння графічних процесорів Intel(Intel GMA)
 Порівняння чипсетів ATI
 Порівняння чипсетів AMD
 Порівняння чипсетів Intel
 Порівняння чипсетів Nvidia
 Порівняння чипсетів VIA

Порівняння